Мо́глино — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на Рижском шоссе (трасса Псков-Изборск-Рига ), в 7 км к западу от города Пскова и в 5 км к северо-востоку от деревни Тямша.

Население

История 
В годы Великой Отечественной войны в деревне располагался лагерь для военнопленных и гражданских (русских, украинцев, евреев и цыган). Он был организован на территории бывшей погранкомендатуры вскоре после оккупации города Пскова и района.

Экономика 

К северо-западу от деревни ведётся создание особой экономической зоны (технопарка) «Моглино». Проектирование и строительство инфраструктуры назначено на 2012—2014 годы.
Основу технопарка составляет химический завод по производству ПЭТФ-пластика, принадлежащий компании «Титан».

Примечания 

Населённые пункты Псковского района